

Biologia 
 β-ARK – chinasi del recettore beta adrenergico, enzima

Cinema 
 Bark! – film del 2002 diretto da Kasia Adamik

Geografia 
 Bark – comune dello Schleswig-Holstein (Germania)
 Bark – villaggio del comune di Barczewo (Polonia)

Musica 
 Bark – album dei Jefferson Airplane del 1971

Persone 
Peter Bark, nome d'arte di Pietro Barzocchini, attore italiano